Šmarje je ime več naselij v Sloveniji:

 Šmarje, naselje v Mestni občini Koper
 Šmarje, naselje v Občini Ajdovščina
 Šmarje, naselje v Občini Šentjernej
 Šmarje pri Jelšah
 Šmarje pri Sežani
Šmarje - Sap, naselje v Občini Grosuplje

Glej tudi 

 Sveta Marija